Il singolare del torneo di tennis Bulgarian Open Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomas Behrend che ha battuto in finale Werner Eschauer 6-0, 6-2.

Teste di serie 

Assente
 Tomas Behrend (Campione)
 Vasilīs Mazarakīs (secondo turno)
 Mariano Puerta (semifinali)

 Giorgio Galimberti (quarti di finale)
 Werner Eschauer (finale)
 Slimane Saoudi (primo turno)
 Éric Prodon (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bulgarian Open Challenger 2002